Wesnowo (russisch ) ist der Name zweier ländlicher Siedlungen in der Oblast Kaliningrad (Russland):
 Wesnowo (Krasnosnamensk), im Rajon Krasnosnamensk (bis 1946 Kussen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Wesnowo (Kaliningrad, Slawsk), im Rajon Slawsk (bis 1938 Wasserlauken, 1938–1946 Wasserlacken, Kreis Insterburg (Land), Ostpreußen)